Појам Молунат може бити:

 Молунат (Конавле), насељено место у општини Конавле у Дубровачко-неретванској жупанији, Република Хрватска
 Молунат (полуострво), на југу Хрватске пред обалом Конавала
 Молунат (острво), острво на југу Хрватске пред обалом Конавала